Kalbe steht für:

Ortschaften:
 Kalbe (Milde), Stadt im Altmarkkreis Salzwedel, Sachsen-Anhalt, Deutschland
 Kalbe (Niedersachsen), Gemeinde im Landkreis Rotenburg (Wümme), Niedersachsen, Deutschland
 Kalbe (St. Martin in Passeier), Ortschaft in der Fraktion Kalmtal der Gemeinde St. Martin in Passeier in Südtirol, Italien

Geographie:
 Kalbe (Meißner), Kuppe am Hohen Meißner, Werra-Meißner-Kreis, Hessen
 Kalbe (Oker), Zufluss zur Okertalsperre im Harz, Niedersachsen

Personen:
 Ernstgert Kalbe (1931–2015), deutscher Historiker
 Helmut Kalbe (1941–1998), deutscher Fußballspieler (DDR)
 Hugo Kalbe (1865–1940), deutscher Kupferschmiedemeister und Politiker (Handwerkerbund)
 Ulrich Rülein von Kalbe, siehe Ulrich Rülein von Calw

Anderes:
 Färse, junge Kuh

Siehe auch:
 Calbe (Saale)
 Kalben (Adelsgeschlecht)